Persepolis kan syfta på:

 Persepolis – en forntida stad i Iran
 Palatskomplexet i Persepolis – ett fornminne i Persepolis
 Persepolis FC Teheran – ett iranskt fotbollslag
 Persepolis (tecknad serie) – en tecknad serie
 Persepolis (film) – en film baserad på serien